Giorgio Ciabattoni (n. 19 mai 1972 în San Benedetto del Tronto, în provincia Ascoli Piceno, Italia) este un cântăreț și pianist italian.

Primii ani 
Încă de la o vârstă fragedă, muzica a devenit o parte importantă din viața sa datorită familiei sale de muzicieni, mai ales din partea tatălui său. 

Cariera sa a început în anul 1988, în San Benedetto del Tronto, unde cânta la pian în barul „La Rotonda” din fracțiunea Porto d’Ascoli, însă acesta a fost recunoscut ca solist muzical abia mai târziu, în România.

După ce a absolvit Conservatorul de Muzică de pian în anul 1989, a avut prima sa interpretare publică în cel mai renumit Piano Bar al orașului său natal. A fost selectat pentru Castrocaro în anul 1992, unde a terminat primul la selecțiile regionale și a devenit o Voce în cadrul , un festival popular de muzică din Italia. 

În 1998, l-a cunoscut pe maestrul Franco Califano, care i-a devenit imediat prieten apropiat și colaborator timp de câțiva ani.

Anii 2001 - 2022: transformarea sa într-un artist de renume internațional 
2001: Își deschide propriul său Piano Bar în San Benedetto del Tronto, orașul său natal, numit Insomnia, unde a avut un foarte mare succes cu Juice Band-ul lui. În acest local au cântat trupe și cântăreți de renume național, precum Rocky Roberts, Franco Califano, Sergio Caputo, PFM, Equip 84, Don Backy, Bobby Solo și mulți alții. 

2007: A luat decizia de a se muta în România, în București, îndrăgostit fiind de țară și de cântecele lui Gheorghe Dinicu, unde a fost Director Artistic al Casino Phoenicia timp de aproximativ 2 ani. A fost obligat să se întoarcă înapoi în Italia în anul 2009, când s-a născut fiul său, Emanuele. 

2012: După ce a cântat la clape o lungă perioadă de timp în formația binecunoscutului cântăreț italian Gianni Morandi, Giorgio s-a întors în București cu noi forțe și a început să susțină concerte prin întreaga țară, începând cu interpretarea a numeroase piese renumite în localul italian Mozzafiato din capitală. Devine, prin excelență, vocea italiană reprezentativă pentru toată Europa de Est, având mai multe apariții la TV și radio din România sub sigla #giorgioliveshow, dar și din străinătate.

2017: Participă la X-Factor România, competiție muzicală în cadrul căreia termină pe locul al treilea. 

2018: Participă LIVE la TV Rai Internazionale, în cadrul emisiunii Talente Italiene din Lume. 

2019: Organizează și participă în primul său turneu real, din Australia în Melbourne, Dubai, Spania, Grecia. În total, spectacolul său a fost văzut în 15 țări. 

2022: Își lansează primul său single, ,,Stella”, care a avut un succes considerabil.

Dragostea pentru România 
Atracția pentru România a fost principalul motiv pentru care a vrut să se stabilească în țară. ,,Se fac 10 zece ani de când locuiesc la București și mi-e familiar locul, îmi sunt dragi oamenii. Și familia mea, băiețelul meu, se simt bine aici când mă vizitează”, povestește Ciabattoni pentru ziarul Libertatea.

În toți acești ani, cântărețul italian a învățat să îndrăgească tot ceea ce ține de România, începând de la locuri și oameni și continuând cu mâncarea și muzica: „tochitură, mămăligă, pomana porcului în tuci, toate îmi plac, chiar dacă-s diferite de ce mâncăm noi în Italia” și se declară îndrăgostit de cântecele de pahar ale regretatului Gheorghe Dinicu.

Viață personală: căsătoria cu Tamara Mazza 
În data de 30 august 2022 s-a căsătorit cu Tamara Mazza, partenera lui de ani de zile, pe care a dus-o în fața altarului chiar în Italia. Căsătoria s-a desfășurat ca într-un scenariu magic de film, petrecerea având loc într-o vilă somptuoasă, pe malul mării. Giorgio Ciabattoni a oferit următoarele declarații pentru Spectacola: 

„Eu sunt în România de 10 ani. Prima dată am venit în 1998 în vacanță, unde am cântat la o nuntă. M-am hotărât să mă mut aici după ce am văzut că muzica italiană prinde foarte bine aici. Soția mea este italiancă și locuim împreună în România. Nunta a fost în Italia, unde invitații au fost cam 100 de italieni, 100 de români. Am făcut nunta la o vilă, lângă mare, stil italian, și pe partea muzicală am avut și o cântăreață româncă, Bianca Sârbu.”

Părinții spirituali ai cuplului este format din Marius Marian, mâna dreaptă a miliardarului Ion Țiriac, și partenera sa. La nunta lor au fost surprinse numeroase alte nume cunoscute din România, iar momentele artistice au fost atât italienești, cât și românești, pentru a fi pe placul tuturor invitaților din acea seară. 

”Printre invitații români s-a mai numărat și domnul Rareș Bogdan. Italienii au rămas șocați, au fost încântați să vadă invitații români, a fost superb. Pe partea muzicală, mi-am invitat trupa mea, care este de 15 ani în Italia și care a cântat toată noaptea, însă a mai intrat și Bianca cu câteva programe.”, a declarat artistul.

Discografie 
În anul 2022 și-a lansat primul său single, ,,Stella”, scris împreună cu prietenul său cântăreț, Alessandro Canino, și maestrul Simone Papi la casa de discuri Sprint Media Group, single pentru care a fost realizat și un videoclip pe măsură. Producția și mix-master-ul au fost făcute de George Popa.

Solistul italian Giorgio Ciabattoni are o poveste demnă de telenovele pe care chiar el însuși a spus-o: 

„Am venit prima oară în România în 1998 în vacanță, și mi-a plăcut atmosfera, avem în comun diverse lucruri, limba latină. M-am întors în România în 2008, am lucrat în cazinou, acum locuiesc în București și am o soție italiancă și avem un copil. Pot să spun că am concerte, nunți, festivaluri, spectacole și urmează cât mai curând să-mi fac trupa mea cu care să cânt la evenimente. În videoclipul regizat de Claudiu Stan (MVPEntertainment) avem și o Stella imaginară, filmată într-un alt decor. Videoclipul a fost filmat la Ploiești și a ieșit senzațional, vă invit să îl urmăriți și să descoperiți povestea. Pot să spun că am filmat peste patru ore, dar a meritat.”

Participă, în același an, la prima ediție a Festivalului We Love Music, desfășurat în Râmnicu-Vâlcea, unde se face profund remarcat. 
„După acest videoclip sper să urmeze un album la care lucrez. Mă bucur că românii apreciază muzica italiană, piese care nu se mai fac, și eu astfel de melodii am cântat la We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea”, a mai povestit Giorgio Ciabattoni.

Vezi și 

 Instagram Giorgio Ciabattoni
 Facebook Giorgio Ciabattoni
 X-Factor Romania
 Casa de discuri Sprint Media Group
 ,,Stella” - Listen on Spotify
 ,,Stella” - Listen on Apple Music
 Festival di SanRemo

Legături externe 

Nașteri în 1972
Nașteri pe 19 mai
Cântăreți italieni
Pianiști italieni
Oameni din Marche